Maurits De Baets  (Gent, 17 april 1863 - aldaar, 19 september 1931) was een Belgisch katholiek priester, kanunnik en hoogleraar. Hij was de broer van politicus Herman De Baets (1856-1922) en de zoon van Pierre De Baets (1825-1875), doctor in de rechten en volksvertegenwoordiger.

Maurits maakte carrière aan het Gentse bisdom. Hij werd doctor in de wijsbegeerte, letteren en theologie. Op 31 juli 1906 werd hij kanunnik en theologaal van de Bisschoppelijke Raad. Hij was professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij een functie had als hoogleraar in de metafysica en theodicee. Tussen 1906 en 1931 was hij de president van Grootseminarie Gent, een opvolger van Mgr. Stillemans. In 1909 werd hij vicaris-generaal benoemd. In 1933 werd hij benoemd tot ereprelaat van Zijne Heiligheid en werd hij ook monseigneur.

Tijdens de woelige periode waarin Adolf Daens door Mgr. Stillemans werd geschorst oefende Maurits De Baets als kanunnik invloed op de bisschop uit.

Bibliografie 
 Weten en gelooven / voordracht door den Hoog Eerwaarden Heer Kanunnik De Baets
 Aanspraak van Kanunnik De Baets, vicaris generaal en aartspriester bij de plechtige aanstelling van Zeer Eerw. Heer A. De Jongh als pastoor van Meulestede / Kanunnik De Baets. - Gent : A. Siffer, 1911.
 De bovennatuurlijke bestemming van den mensch / door kanunnik De Baets, doctor in de godgeleerdheid, voorzitter van het groot seminarie, te Gent. - Antwerpen ; Antwerpen : De nederlandsche boekhandel : drukkerij H. en L. Kennes.
 De libera Christi obedientiae / par Maurice De Baets, philos. et s. theolog. doct., eccles. cathedral. Gandavienisis canonem ad honorem, in Alm. univers. Lovis. theolog. dogm. profes. ord. -
 De gratia Christi : schema lectionum ad usum alumnorum seminarii conscriptum / Maurits De Baets
 La Doctrine chrétienne / Chan. M. De Baets, vicaire général de sa Grace Mgr. l'évêque de Gand.
 Mgr Seghers, de apostel van Alaska / door Maurits De Baets, leeraar bij de katholieke hoogeschool van Leuven, enz., enz. -
 Quaestiones de operationibus divinis quae respiciunt creaturas / Mauritii De Baets, phil. et S. theol. doct. eccl. cath. Gandav. canon. ad hon. in alm. univ. Lov. theol. dogm. prof. ord.

Bronnen
 J. Coppens, "In memoriam Mgr. De Baets, hoogleraar te Leuven." 1931.
 Kan. Ludo Collin, "Maurice De Baets en het Hoger Instituut voor Filosofie te Leuven." - "Collationes," XVI, 1986, p. 429-475
 Met gezag bekleed/ Tony Valcke,Nico Wouters

Externe link
 

Belgisch kanunnik
Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven
Belgisch huisprelaat